Леонид Миха́йлов:
 Михайлов, Леонид Александрович (1946—2013) — советский и российский педагог, историк.
 Михайлов, Леонид Алексеевич(род. 1952) — деятель самоуправления, коллекционер и краевед. 
 
 Михайлов, Леонид Кондратьевич (1834—1901) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Михайлов, Леонид Хрисанфович (1916-2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.